PKD peut signifier :
 Paramount's King Dominion, un parc à thème à Doswell en Virginie.
 Parker Drilling Company, stock symbol
 Philip K. Dick, un auteur de science fiction

 Polykystose rénale type dominant